Elk City (Idaho) ;
 Elk City (Kansas) ;
 Elk City (Nebraska) ;
 Elk City (Oklahoma) ;
 Elk City (Virginie-Occidentale) ;

Homonymie de localités aux États-Unis